Малеха́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Занимает площадь 2,8 км². Население — 344 человека (на 2010 год). Расстояние — 64 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы